Deze pagina geeft de eindstanden van de klassementen van de Ronde van Spanje 2019. Van het algemeen klassement wordt de top 20 weergegeven en verder wordt de top 10 van het berg-, punten-, en jongerenklassement vermeld. De Belg en Nederlander die het hoogst in deze klassementen geëindigd zijn, indien deze de top 10 niet hebben behaald, worden ook in deze lijst opgenomen.

Eindklassementen

Algemeen Klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Strijdlustigste renner

Ploegenklassement

Eindstanden